Chaumot es el nombre de dos poblaciones francesas:

Chaumot, comuna en el departamento de Nièvre.
Chaumot, comuna en el departamento de Yonne.